

Sigle 
 Transports Metropolitans de Barcelona  – consorzio dei trasporti pubblici di Barcellona
 Trattamento meccanico-biologico  – una forma di trattamento dei rifiuti
 Tour du Mont-Blanc  – Giro del Monte Bianco
 Tunnel Boring Machine, il nome di attrezzature speciali che permettono la meccanizzazione completa dello scavo delle gallerie, le cosiddette talpe.
 Thai Military Bank – banca basata in Bangkok.

Chimica 
 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina

Codici 
 TMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kendall-Tamiami Executive di Miami (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Tomorrow's Modern Boxes – album di Thom Yorke del 2014

 Touch My Body – singolo di Mariah Carey del 2008

 The Moody Blues – gruppo musicale inglese

Altro 
 La Grande B! – serie TV d'animazione